Дискография Ронни Джеймса Дио, начиная с первых групп и заканчивая последней Heaven & Hell

Ronnie Dio & The Prophets

The Elves

Elf

Rainbow

Black Sabbath

Dio

Heaven & Hell 

Также Ронни Джеймс Дио в качестве гостя принял участие в записи следующих работ:

 Bobby Comstock And The Counts: Run My Heart — сингл (1963)
 Roger Glover: Butterfly Ball (1974)
 Kerry Livgren: Seeds of Change (1980)
 Heaven: Where Angels Fear to Tread(1983)
 Rough Cutt: Rough Cutt (1984)
 Hear 'n Aid: Hear 'n Aid (1986)
 Eddie Hardin & Guests: Wizard’s Convention (1994)
 Dog Eat Dog: Play Games (1996)
 Munetaka Higuchi With Dream Castle: Free World (1997)
 Pat Boone: In a Metal Mood: No More Mr. Nice Guy (1998)
 Various Artists: Humanary Stew: A tribute to Alice Cooper (1999)
 Various Artists: Not The Same Old Song And Dance: A Tribute to Aerosmith (1999)
 Deep Purple: Live at the Royal Albert Hall (1999)
 Deep Purple: Live at the Rotterdam Ahoy (2001)
 Deep Purple: The Soundboard Series (2001)
 Kerry Livgren: The Best of Kerry Livgren (2002)
 Eddie Ojeda: Axes 2 Axes (2005)
 Ian Gillan: Gillan’s Inn (2006)
 Queensrÿche: Operation: Mindcrime II (2006)
 Tenacious D: The Pick of Destiny (2006)
 Queensrÿche: Mindcrime at the Moore (2007)
 Girlschool: Legacy (2008)
 Various Artists: We Wish You a Metal Xmas and a Headbanging New Year (2008)

Дио, Ронни Джеймс
Дио, Ронни Джеймс